«Кумарасамбха́ва» (; ; «Рождение Кумары») — санскритская эпическая поэма авторства великого индийского поэта Калидасы. Это вторая по счёту эпическая поэма автора, которая наряду с «Рагхувамшей» является образцом классического жанра, который в санскритской поэтике называют «махакавья». Считается, что только первые восемь песней поэмы принадлежат перу Калидасы. Остальные девять песен были добавлены позднее и являются заметно более слабыми в художественном отношении.

Литература 
Калидаса. Рождение Кумары (КУмарасамбхава). Библиотека всемирной литературы. Серия 1. Том 16. М. 1977.

Гринцер П. А. Избранные произведения. Том 1. Древнеиндийская проза. М. 2008.

Ссылки 
 FreeIndia.org article on Kumarasambhava, retrieved October 11, 2006
 Kumarasambhavam — Transliterated text at GRETIL
 The Birth of the War-God, selected translation by Arthur W. Ryder

Произведения Калидасы
Эпические поэмы на санскрите
Тексты на санскрите
Санскритские слова